Rouvray (Côte-d'Or)
 Rouvray (Eure)
 Rouvray (Yonne)
ook:
Rouvray-Catillon,  Seine-Maritime
Rouvray-Saint-Denis, Eure-et-Loir
Rouvray-Sainte-Croix,  Loiret 
Rouvray-Saint-Florentin, Eure-et-Loir